Макс У́нгер (; ,  — , ) — немецкий .

Биография 
Макс Унгер обучался скульптуре в Королевской художественной школе в Берлине у Фрица Шапера и в 1874—1875 годах работал в мастерской скульптора Альберта Вольффа. После двух лет пребывания в Италии Унгер открыл собственную мастерскую в Кройцберге.

Наиболее известные работы Унгера — памятник Вальдемару Бранденбургскому на мосту Мюлендаммбрюкке, памятник королю Фридриху Вильгельму IV для белого зала Городского дворца, памятник Бисмарку в Форсте, памятник маркграфу Оттону I Бранденбургскому на берлинской аллее Победы.

Унгер похоронен на Далемском кладбище. Его могилу украшает коленопреклонённый бронзовый ангел с гитарой его собственной работы.

Примечания

Литература 
 Richard George (Hrsg.): Hie gut Brandenburg alleweg! Geschichts- und Kulturbilder aus der Vergangenheit der Mark und aus Alt-Berlin bis zum Tode des Großen Kurfürsten, Verlag von W. Pauli’s Nachf., Berlin 1900.
 Uta Lehnert: Der Kaiser und die Siegesallee. Réclame Royale, Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1998, ISBN 3-496-01189-0.

Ссылки 
 W.Hartwig. Photo of Unger’s self-created grave monument

Выпускники Берлинской академии искусств
Похороненные на Далемском кладбище